Френо́-Моншевре́й () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 55 км на північний захід від Парижа, 75 км на південь від Ам'єна, 18 км на південь від Бове.

Історія 

1 січня 2019 року Френо-Моншеврей і Башивілле було об'єднано в новий муніципалітет Моншеврей.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 278 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 763,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Френо-Моншеврей на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Френо-Моншеврей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Уаза